L'église de la Nativité est un édifice religieux catholique français de la ville de Villeurbanne, dans la métropole de Lyon.

Situation 
Elle se situe avenue Général-Leclerc à Villeurbanne et donne sur la place Grandclément.

Histoire 
Elle date du .

Liens externes 
 L'église de la Nativité sur le site Paroisses Catholiques Villeurbanne

Nativite
Eglise de la Nativité
Villeurbanne